NVFC har flere betydninger:

 Nordvest FC – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union (SBU)
 Northern Virginia Royals – en amerikansk fodboldklub.
 Northwich Victoria F.C. – en engelsk fodboldklub.